, groupe danois formé en 2006 ;
 , film italien de Saverio Costanzo sorti en 2004 ;
 , roman de James Patterson et  publié en 2010 ;
 , groupe pornographique ;
 Private, grade dans l'armée américaine.